Сезон 1903/04 стал для «Манчестер Юнайтед» 12-м сезоном в Футбольной лиге и десятым сезоном во Втором дивизионе.

Команда завершила сезон на 3-м месте чемпионата, всего 2 очка уступив клубу «Престон Норт Энд», занявшему 1-е место. В Кубке Англии «Юнайтед» проиграл клубу «Уэнсдей» во втором раунде.

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1903/04 на сайте StretfordEnd.co.uk

1903/1904
Манчестер Юнайтед